Дмитриевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Перечень 
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Кошехабльского района Республики Адыгея.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Турочакского района Республики Алтай.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Мазановского района Амурской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Устьянского района Архангельской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Ракитянского района Белгородской области.
 Дмитриевское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование Старооскольского района, ныне Дмитриевская сельская территория Старооскольского городского округа Белгородской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Череповецкого района Вологодской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Панинского района Воронежской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Заволжского района Ивановской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Галичского района Костромской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Кавказского района Краснодарского края.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Усманского района Липецкой области.
 Дмитриевское сельское поселение — входит в Татарский район Новосибирской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Черниговского района Приморского края.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Касимовского района Рязанской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Радищевского района Ульяновской области.
 Дмитриевское сельское поселение — в составе Даниловского района Ярославской области.

См.также